Voici la liste des planètes mineures numérotées de 199001 à 200000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 199001 à 200000

199001-199100

199101-199200

199201-199300

199301-199400

199401-199500

199501-199600

199601-199700

199701-199800

199801-199900

199901-200000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000